Blanka Portugalská může být:

 Blanka Portugalská († 1240), dcera portugalského krále Sancha I., jeptiška
 Blanka Portugalská (1259–1321), dcera portugalského krále Alfonse III., jeptiška